Glendale může být:

 Glendale (Arizona),
 Glendale (Kalifornie)
 Glendale (Colorado)
 Glendale (Indiana)
 Glendale (Kentucky)
 Glendale (Mississippi)
 Glendale (Missouri)
 Glendale (Nevada)
 Glendale (Ohio)
 Glendale (Oregon)
 Glendale (Rhode Island)
 Glendale (Utah)
 Glendale (Salt Lake City) – část města Salt Lake City